Krzywy Róg – miasto na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim
 Krzywy Róg – stacja kolejowa w Krzywym Rogu, w obwodzie dniepropetrowskim, na Ukrainie
 Krzywy Róg – osada w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki
 Krzywy Róg – jezioro w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki